Список видів роду ехінопсис (Echinopsis):

Список складений на основі класифікації Едварда Андерсона — колишнього президента Робочої групи  (), викладеній у його фундаментальній монографії з родини кактусових «The Cactus Family» (2011), згідно якої рід Echinopsis нараховує 126 видів та 18 підвидів.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Література 

 Edward F. Anderson. «The Cactus Family». 776 р. ISBN 0 881924989 
 Das Kakteenlexikon. Backeberg, Curt. — Jena: Fischer, VEB, 1979, 5. Aufl. 
 Ян Ван дер Неер. Все о кактусах. — Санкт-Петербург: ООО «СЗКЭО» Кристалл", 2004 — 208с., ил. — ISBN 5-306-00348-6 
 Борисенко Т. И. Кактусы. Справочник, — Киев: Наукова думка, 1986г., — 286с., ил. 
 Буренков А. А. Кактусы в гостях и дома. — Феникс, 2007 г., — 472 с. — ISBN 978-966-651-431-1

Посилання 

 http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Cactaceae/Echinopsis/ 
 Список видів роду Echinopsis на сайті «Vascular Tropicos» 
 Список видів роду Echinopsis на сайті «International Plant Names Index» 
 Список видів роду Echinopsis на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Echinopsis&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results 
 http://www.desert-tropicals.com/Plants/Cactaceae/Echinopsis.html 
 http://echinopsis.eu/index.php?cat=7 
 http://echinopsis.com/ 
 Ехінопсис.ru
 http://www.cactuskiev.com.ua/mediawiki/index.php/Echinopsis 
 Список видів роду Echinopsis на сайті Московського клубу любителів кактусів
 Echinopsis Zuccarini 1837 — классификация

Ехінопсис
Ехінопсис